Натуральне число 651
 651 рік до нашої ери
 651 рік нашої ери